Руши има више значења:

 Руши (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Руши (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Руши (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Руши (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Руши (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији